Bisbal de Falset är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Tarragona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är .

Terrängen runt La Bisbal de Falset är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om La Bisbal de Falset. Runt La Bisbal de Falset är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Flix,  km väster om La Bisbal de Falset. I omgivningarna runt La Bisbal de Falset 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar
 

Indelningar i Katalonien